Sonia hace referencia a varios artículos:

Significado
Sonia es un nombre propio femenino que aparece en muchos países del mundo, incluida Rusia, España y la India. En hindi, el nombre deriva de Sona, que significa 'oro', del sánscrito suvarna (siendo su: 'buen' + varna: 'color'). De origen griego, significa "la que tiene sabiduría".

Artículos